Aleksander Janicki von Rola – urzędnik
 Aleksander Janicki (1880–1940) – oficer Wojska Polskiego
 Aleksander Janicki (1946–2018) – polski matematyk dr hab.
 Aleksander Janicki (ur. 1963) – artysta wizualny